Булимия нервоза, в МКБ-10 кодирана като „Нервна булимия“, известна накратко като булимия, е хранително разстройство, което се характеризира с преяждане, тъпчене с храна, или консумиране на големи количества храна за кратък период от време, което обаче е характерно последвано от желание за освобождаване от тази храна, независимо дали чрез повръщане, разхлабително, вземане на стимуланти или физически упражнения, което е свързано с безпокойство относно теглото, което при такъв вид хранене бързо и прогресивно нараства .

Вижте също 
 Обсесивно-компулсивно разстройство

Допълнителна литература 
 Gina M. Formea, G. Leonard Burns, Relation between the syndromes of bulimia nervosa and obsessive compulsive disorder (pdf) @Springer, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, June 1995, Volume 17, Issue 2, pp. 167-176

Източници 

Хранене
Патопсихология
Неврология